Славјаносербски се може односити на:
 Славјаносербски језик
 Славјаносербија
 Славјаносербск
 Славјаносербски рејон